Contea di Lawrence o Lawrence County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Lawrence – Alabama
 Contea di Lawrence – Arkansas
 Contea di Lawrence – Dakota del Sud
 Contea di Lawrence – Illinois
 Contea di Lawrence – Indiana
 Contea di Lawrence – Kentucky
 Contea di Lawrence – Mississippi
 Contea di Lawrence – Missouri
 Contea di Lawrence – Ohio
 Contea di Lawrence – Pennsylvania
 Contea di Lawrence – Tennessee